Desaguadero, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Hidrografía 

 Desagüe, conducto que da salida a las aguas.

Ríos

En Argentina 

 Río Desaguadero (Argentina), cauce fluvial.

En Chile y Bolivia 

 Río Desaguadero (Lauca), cauce binacional originado en las lagunas de Cotacotani.

En Chile 

Río Desaguadero (Del Salto), cauce fluvial que desemboca en el río del Salto.

En Nicaragua 

 Río San Juan (Nicaragua), cauce fluvial.

En Perú y Bolivia 

 Río Desaguadero (Titicaca), cauce originado en el lago Titicaca que cruza ambos países.

Otros topónimos

En Argentina 

 Desaguadero (Mendoza-San Luis), localidad repartida entre las provincias de Mendoza y San Luis.

En Bolivia 

 Desaguadero (Bolivia), localidad del municipio Desaguadero.
 Municipio de Desaguadero, en la provincia Ingavi, departamento de La Paz.

En Perú 

 Desaguadero, ciudad capital del distrito de Desaguadero, en la provincia de Chucuito, departamento de Puno.
 Distrito de Desaguadero, ubicado en la provincia de Chucuito, en el departamento de Puno.

Historia 

 Batalla de Huaqui (1811, también llamada «batalla del Desaguadero»), enfrentamiento bélico entre realistas y revolucionarios de Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos